Amasjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:
Amasjaure (Gällivare socken, Lappland, 739454-175763), sjö i Gällivare kommun
Amasjaure (Gällivare socken, Lappland, 746514-166745), sjö i Gällivare kommun
Amasjaure (Gällivare socken, Lappland, 747522-165591), sjö i Gällivare kommun